Tollefsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ivar Tollefsen (* 1961), norwegischer Unternehmer, Rallyefahrer und Bergsteiger
 Ole-Kristian Tollefsen (* 1984), norwegischer Eishockeyspieler
 Sjur Tollefsen (* 1969), norwegischer Handballspieler
 Tollef Tollefsen (1885–1963), norwegischer Ruderer